Ordine della Patria – onorificenza della Bielorussia
Ordine della patria – onorificenza del Kazakistan
Ordine della Patria – onorificenza del Turkmenistan